NMB steht für:
 Namibia, ITU-Code
 National Mediation Board, unabhängige Behörde der US-Regierung zur Vermittlung zwischen Angestellten und Firmenleitungen im Transportwesen
 Neue Medien in der Bildung, Projekt im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zur Entlastung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
 Neu-Methylenblau, organischer Farbstoff zur Färbung von Strukturen in der Medizin
 Neuromedin B, Neuropeptid aus der Familie der bombesinähnlichen Peptide
 None More Black, US-amerikanische Punkrock-Formation
 North Miami Beach, Stadt im Miami-Dade County im US-Bundesstaat Florida
 NMB Neues Museum Biel, Museum für Geschichte, Kunst und Archäologie in Biel, Schweiz
 Air Namibia (ICAO-Code), namibische Fluggesellschaft
 Daman Airport (IATA-Code), Flughafen von Daman, Unionsterritorium Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu, Indien
 Bahnhof Markt Bibart (DS100-Code), Bahnhof von Markt Bibart an der Bahnstrecke Nürnberg–Würzburg

NMB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Burgenlandkreis (für Naumburg (Saale))

nmb steht für:
 Big Nambas (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Malakula

 

NMB